TGF ist eine Abkürzung für:
 Tragicorum Graecorum Fragmenta, eine Sammlung der Fragmente griechischer Tragödiendichter
 Transforming growth factor, ein Gewebshormon in der Medizin
 Terrestrischer Gammablitz (englisch terrestrial gamma-ray flash)
 The Games Factory, ein Entwicklungssystem für Computerspiele
 Trivial Graph Format, ein triviales Dateiformat für Graphen
 The GodFather, eine Software zum Verwalten von Musikdateien
 Turngemeinde Frankenthal, ein pfälzischer Sportverein, mehrfacher Hockey-Meister
 Tubuloglomerulärer Feedback, in der Medizin ein Rückkopplungsmechanismus zur Autoregulation der Nierendurchblutung und der glomerulären Filtrationsrate
 Toponymie générale de la France, ein Lexikon der französischen Ortsnamen
 Tauchgruppenfahrzeug, ein Einsatzfahrzeug bei Wasserrettungsdienst oder Feuerwehr zur Hilfeleistung bei Unfällen unter Wasser
 Technologie- und Gründerzentrum Freital, Abkürzung für den Technologiepark in der sächsischen Stadt Freital

TGF